

Toponymes

Anápolis, ville brésilienne de l'État du Goiás

Annapolis Royal, ville canadienne de Nouvelle-Écosse
 Comté d'Annapolis, comté de la Nouvelle-Écosse au Canada
 Vallée d'Annapolis, vallée située sur la partie ouest de la Nouvelle-Écosse
 Annapolis, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1867-1917)
 Annapolis—Kings, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1949-1953)
 Annapolis Valley, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1968-1979)
 Annapolis Valley—Hants, ancien nom de Kings—Hants en Nouvelle-Écosse

Annapolis, capitale de l'État du Maryland, aux États-Unis
 Annapolis, ville située dans le Missouri
 Académie navale d'Annapolis, académie de l'armée américaine, connue sous le terme Annapolis
 Annapolis est un film américain réalisé par Christy Cabanne en 1928
 Annapolis est un film américain réalisé par Justin Lin en 2006

Planète Mars 
 Annapolis est un cratère d'impact, dans le quadrangle de Lunae Palus.

Cinéma et télévision
 Annapolis est un film américain réalisé par Christy Cabanne en 1928.
 Annapolis est un film américain réalisé par Justin Lin en 2006.
 An Annapolis Story est un film américain réalisé par Don Siegel en 1955.